Encheliophis är ett släkte av fiskar. Encheliophis ingår i familjen nålfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nålfiskar
Encheliophis